Rudrapur bezeichnet mehrere Orte

in Bangladesh
 Rudrapur (Dinajpur), Dorf im Upazila Biral im Distrikt Dinajpur

in Indien

 Rudrapur (Uttarakhand), Stadt im Distrikt Udham Singh Nagar in Uttarakhand
 Rudrapur (Uttar Pradesh), Stadt im Distrikt Deoria in Uttar Pradesh
 Rudrapur (Westbengalen), Ort im Distrikt Haora in Westbengalen
 Stadtteil von Bhubaneswar in Odisha 

in Nepal
 Rudrapur (Rupandehi), VDC im Distrikt Rupandehi